ISG est un sigle pouvant signifier :

 Institut en santé génésique, devenu Women Safe, une association française ;
 Institut supérieur de gestion, une école de commerce parisienne privée ;
 interruption sélective de grossesse, une forme d'avortement pour raison médicale sur un seul des jumeaux d'une paire ;
 Idle Stop & Go, un système Stop & Start, dispositif d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur d'un véhicule ;
 In Salah Gas, une coentreprise entre Sonatrach, BP et Statoil pour la production de 9 milliards de mètres cubes de gaz traité, prêt pour le marché, à partir  des champs situés dans le désert au centre de l’Algérie.